El Parc de l'Oest és un parc municipal de València situat a l'oest de la ciutat, al barri de Tres Forques. Té forma de L invertida. Se situa encaixonat al nord per l'avinguda del Cid i a l'est pel carrer d'Énguera, amb el cantó nord-oriental fitant amb la plaça de Castella. Al sud rau el carrer del músic Ayllón. Disposa d'una estació de metro, la d'Avinguda del Cid.

Enllaços externs 

 Pàgina de l'Ajuntament de València sobre el parc

Oest
Tres Forques